Wettbewerb, österreichisch Bewerb, steht für:

 Konkurrenz um Ansehen, Macht, Zuneigung, siehe Rivalität
 Wettbewerb (Wirtschaft), Wettbewerb der Anbieter um Kunden bzw. Aufträge
 Architektenwettbewerb, Planungswettbewerb für Bauvorhaben
 Ausschreibungswettbewerb zur Vergabe öffentlicher Aufträge, siehe Ausschreibung
 Wettkampf, Wettbewerb oder Wettstreit in Sport, Spiel, Kunst und Kultur

Siehe auch:

 Der Internationale Wettbewerb
 Der Wettbewerb
 Konkurrenz